Echoes é um filme pornográfico gay lançado em 2001 produzido pela Odyssey Men Video e dirigido por Chi Chi LaRue.

Segundo a diretora, o filme foi inspirado em Stir of Echoes, com Kevin Bacon no papel principal.

Echoes teve várias indicações ao Grabby de 2011, incluindo  Melhor Ator e Melhor Diretor.

Elenco 
 Blake Harper
 Casey Williams
 Chad Johnson
 Pedro Zanella
 Andrei (LAGARTO) Mossi
 Clint Cooper
 Dean Phoenix
 Dillon Pierce
 Jeremy Tucker
 Kyle Bradford
 Mathew Hunter
 Max Grand
 Michael Lance
 Nick Yeager
 Nick Young
 Nino Bacci
 Patrick Allen
 Spike (98+)
 Tony Donovan

Ligações externas 
 

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos gays